Péter Ferenc (1944–) rádióbemondó
 Péter Ferenc (1963–) politikus